His Better Self – cortometraggio del 1911 diretto da Otis Turner
His Better Self – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Solax Film Company
His Better Self – cortometraggio del 1912 diretto da Fred J. Balshofer e Francis Ford
His Better Self – cortometraggio del 1913 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company
His Better Self – cortometraggio del 1913 diretto da Arthur V. Johnson